Bunium wolffii är en flockblommig växtart som beskrevs av Kljuykov. Bunium wolffii ingår i släktet jordkastanjer, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Jordkastanjer
wolffii